TP eller Tp kan syfta på:
 TP – Trivial Pursuit, sällskapsspel med kunskapsfrågor
 TP-kabel (twisted pair) –  en signalkabel som består av par av tvinnade ledare, se partvinnad kabel
 TP – IATA-kod för TAP Air Portugal
 Tp – svenskt smalspårigt diesellok

Se även
 Temasek Polytechnic – Singapore
 Thorpe Park – en nöjespark i södra England
 Toki Pona – ett konstruerat språk
 Touchstone Pictures – ett amerikanskt filmbolag